Sandøya är namnet på flera norska öar, bland andra:

 Sandøya, Porsgrunns kommun är en ö i Porsgrunns kommun i Telemark.
 Sandøya, Grans kommun är en ö i Randsfjorden i Grans kommun i Oppland.
 Sandøya, Tvedestrands kommun är en ö i Tvedestrands kommun i Aust-Agder.
 Sandøya, Gulens kommun är en ö i Gulens kommun i Sogn og Fjordane.
 Sandøya, Tromsø kommun är en ö i Tromsø kommun i Troms.
 Sandøya, Hammerfests kommun är en ö i Hammerfests kommun i Finnmark.